Deadwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deadwood (Kalifornien)
 Deadwood (Oregon)
 Deadwood (South Dakota), im Lawrence County
 Deadwood (Texas)

Sonstiges:
 Deadwood (Fernsehserie), eine Fernsehserie
 Deadwood (Roman), ein Western-Roman

im NRHP gelistete Objekte:
 Deadwood Creek Bridge, in Swisshome, Oregon, ID-Nr. 79002099
 Deadwood Draw, in Sidney, Nebraska, ID-Nr. 92001574
 Deadwood Historic District, in Deadwood, South Dakota, ID-Nr. 66000716